

Населені пункти та їхні частини
 Пупкі — село в гміні Турошль Кольненського повіту Підляського воєводства
 Пупкі — село в гміні Йонково Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пупкі — лісова осада в гміні Лукта Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки